Lesse kan syfta på följande platser:

Geografi

Belgien 

 Lesse (vattendrag), Vallonien, Province de Namur,

Frankrike 

 Lesse, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est, 

Robotskapade Belgienförgreningar